Mistrzostwa świata w piłce nożnej do lat 17 (ang. FIFA U-17 World Cup) - rozgrywki organizowane co 2 lata przez FIFA, w których biorą udział międzynarodowe reprezentacje z całego świata, wyłonione wcześniej na drodze eliminacji. Pierwszy turniej rozegrano w 1985 roku w Chinach.

Dotychczasowe finały

Osiągnięcia według krajów

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata U-20 w piłce nożnej

!